

Ліндон — місто, штат Канзас
 Ліндон — місто, штат Кентуккі
 Ліндон — місто, штат Нью-Йорк
 Ліндон — місто, штат Вермонт
 Ліндон — місто в окрузі Джуно, штат Вісконсин
 Ліндон — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Ліндон — селище, штат Іллінойс